Ahab – bohater powieści Melville’a Moby Dick, kapitan statku wielorybniczego
 Ahab – król starożytnego Izraela
 Ahab – zespół muzyczny z gatunku funeral doom.